Název Studnice je původně jiný výraz pro studnu, slouží pro označení více lidských sídel:

 Studnice (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 Studnice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Studnice (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Studnice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Studnice (Lodhéřov) – část obce Lodhéřov v okrese Jindřichův Hradec
 Studnice (Telč) – část města Telč v okrese Jihlava
 Studnice (Nové Město na Moravě) – část měst Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 Vysoké Studnice – obec v okrese Jihlava
 Dolní Černá Studnice – část obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou
 Horní Černá Studnice – část obce Nová Ves nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Nová Studnice – část obce Hradečno v okrese Kladno
 Studnice (Osoblaha) (dříve Štundorf) – katastrální území obce Osoblaha v okrese Bruntál
Název Studnice je také pro vodní tok:

 Studnice (přítok Porubky) – potok pramenící u Pusté Polomi v okrese Opava
jiné významy
 přeneseně zdroj (například myšlenek, vědění, poznání)

Externí odkazy